In 2005 werd het 95ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 23 januari tot 4 juni. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Treze beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Degradatietabel

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib